Born to Fight, un film thaïlandais de 2004.
 Born to Fight, un film de 2008 avec Jason Ciok.